Berrie (Vienne); een stad in het Franse Vienne
 Berrie (draagbaar), een draagconstructies, waarmee onder andere kaas wordt verplaatst